Mariyam bezeichnet:
 Mariyam, weiblicher Vorname, siehe Maryam

Mariyam ist der Familienname folgender Personen:
 Tekle Hawariat Tekle Mariyam (1884–1977), äthiopischer Politiker, Amhara-Aristokrat, Intellektueller der japanischen Denkschule und Hauptautor der äthiopischen Verfassung vom 16. Juli 1931